Matsushima bezeichnet:

 Matsushima (Inseln), eine Ansammlung von rund 260 Inseln in der Matsushima-Bucht und eine der Drei schönsten Landschaften Japans 
 Matsushima (Miyagi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Miyagi
 Matsushima (Kumamoto), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kumamoto (eingemeindet nach Kami-Amakusa)
 Matsushima (Tokushima), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Tokushima (eingemeindet nach Kamiita (Tokushima))
 Matsushima (Nagasaki), eine Insel in der japanischen Präfektur Nagasaki
 Matsushima (Schiff, 1890), ein Geschützter Kreuzer der japanischen Marine
 Ulleungdo, eine heute südkoreanische Insel, welche von japanischer Seite aus schon im Mittelalter und zwischen 1910 und 1945 auch offiziell Matsushima genannt wurde

Matsushima ist der Familienname folgender Personen:

 Hitoshi Matsushima (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Keiji Matsushima (* 1967), japanischer Jazzmusiker
 Kōtarō Matsushima (* 1993), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Midori Matsushima (* 1956), japanische Politikerin
 Minori Matsushima (* 1940), japanische Seiyū
 Nanako Matsushima (* 1973), japanische Schauspielerin und Model
 Matsushima Susumu (1913–2009), japanischer Fotograf
 Matsushima Yozō (1921–1983), japanischer Mathematiker